Автономність  — незалежність від чого-небудь; володіння автономією, незалежність від центральних органів управління.

 Автономність (самоуправління) — стан, при якому суб'єкт і об'єкт управління збігаються.
 Автономність (самоврядування) — різновид, диференційність і відносна незалежність політичних інституцій.
 Автономність (у системах пов'язаного регулювання) — незалежність будь-якої однієї з керованих величин від змін інших керованих величин.
 Автономність корабля — межа тривалості перебування корабля у морі.